Bauer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aaron Bauer
 David L. Bauer
 Erich Bauer
 Robert Bauer
 Rudolf Bauer